Михаил Клодт Клодт, Михаил Константинович (1832—1902) — русский художник-пейзажист; племянник П. К. Клодта.
 Клодт, Михаил Петрович (1835—1914) — русский художник; сын П. К. Клодта.